Име Коста Новаковић може означавати више особа:

 Коста Новаковић (1866—1938), политичар и публициста
 Коста Новаковић (1895—1953), глумац и режисер
 Коста Новаковић, пуковник Српске војске Крајине
 Коста Новаковић рођено име Стојана Новаковића (1842—1915)